Izobílnoie (en rus: Изобильное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 938 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea